Galatea oder Galathea steht für:

 Galateia, eine der Nereiden, Geliebte des Polyphem
 Galateia (Tochter des Eurytios), Tochter des Eurytios und Gattin des Lampros
 neuzeitlicher Name für die von Aphrodite belebte Elfenbeinstatue des Pygmalion

Orte:
 Galatea (Colorado), Vereinigte Staaten
 Galatea (Ohio), Vereinigte Staaten
 Galatea (Neuseeland), Neuseeland

Sonstiges:
 Galatea (Mond), Mond des Planeten Neptun
 (74) Galatea, Asteroid des Hauptgürtels
 Galatea (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Galatea Quartett, Schweizer Streichquartett
 Galathea, Gattung der Springkrebse
 Galatea (Gattung), Gattung der Muscheln

Schiffe:
 Galatea, früherer Name von Glenlee (Schiff), Museumsschiff in Glasgow
 HMS Galatea, mehrere britische Kriegsschiffe
 Galathea (Schiff, 1831), dänische Korvette
 Galathea (Schiff, 1934), dänisches Forschungsschiff
 Galatea (Schiff), britisches Mehrzweckschiff
 Galatea (Yacht), schottische Herausforderer-Yacht im 6. America’s Cup 1886

Siehe auch
 La Galatea
 Galateabrunnen
 Galatea-Effekt